Cataglyphis aenescens georgicus é uma espécie de inseto do gênero Cataglyphis, pertencente à família Formicidae.

Formicidae
Himenópteros descritos em 1968